Pimpinella djurdjurae är en flockblommig växtart som beskrevs av Alfred Charles Chabert. Pimpinella djurdjurae ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
djurdjurae